Merlette peut faire référence à :
 la merlette ou merlesse, femelle du merle ;
 la , meuble héraldique animalier ;
 , quartier de Saint-Barthélemy ;
 Orcières Merlette 1850, station française de sports d'hiver ;
 le lac de la base de loisirs d'Orcières-Merlette, lac français.

Voir aussi